Jean Ferrat 1970-1971 est un album de compilations de Jean Ferrat qui est sorti chez Temey en 2007.

Titres

Crédits 
 Auteurs : Philippe Pauletto, Georges Coulonges, Michelle Senlis, Henri Gougaud, Jean Ferrat
 Compositeur : Jean Ferrat

Album de Jean Ferrat
Compilation musicale sortie en 2007
Album publié par Temey